LegoWars é um jogo de guerra que utiliza blocos e minifigs LEGO ou similares, criado por Eric O'Dell and Robert Todd Ogrin em 1991.

O jogo apresenta rápidas batalhas com tema espacial entre minifigs. Distingue-se de outros jogos de guerra com miniaturas por várias características: customização das peças de jogo, posse de um forte elemento de construção, simplicidade e flexibilidade de regras.

Os autores do jogo publicaram "Legowars II" na Internet em 1996, e, desde então, tem havido uma constante proliferação de livros de regras no mercado, de tal forma que o termo "Legowars" atualmente é utilizado como sinônimo para designar qualalquer jogo de guerra com blocos LEGO. Entre estes, destaca-se o BrikWars, que apresenta alguns refinamentos que tornam a jogabilidade mais fluida.

Ligações externas
Página oficial
Lego Users' Group Network (LUGNET)
Newsgroup na LUGNET sobre LEGO Gaming

Jogos eletrônicos de Lego
WarGames